MDV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Medouneu (Gabon)

MDV –  [ direttore generale del Coiano Santa Lucia ]